Druga savezna liga - Zapad

 Sloboda (Tuzla) postala je novi prvoligaš (uz prvoplasirani Željezničar iz Sarajeva) nakon kvalifikacija s Borcem iz Banje Luke.

 Borac iz Banje Luke ispao je iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - Zapad.

 Zbog budućeg proširenja Druge savezne lige (u narednoj sezoni 1962/63.), niti jedan od klubova Druge lige - Zapad nije ispao.

Druga savezna liga - Istok

 Radnički (Niš) postao je novi prvoligaš (uz prvoplasiranu Budućnost iz Titograda) nakon kvalifikacija s Vardarom iz Skopja.

 Vardar (Skopje) ispao je iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - Istok.

 Radnički (Sombor) ispao je iz Druge savezne lige - Istok nakon kvalifikacijskih utakmica za opstanak.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
Sezona 1961/62.
  

1961-62
 2